El término cloruro de mercurio hace referencia a dos compuestos inorgánicos:
 El cloruro de mercurio (I) o cloruro mercurioso, de fórmula HgCl
 El cloruro de mercurio (II) o cloruro mercúrico, de fórmula HgCl2.